Franz Göring ist der Name folgender Personen:

* Franz Göring (SS-Mitglied) (1908–nach 1959), deutscher SS-Obersturmbannführer und Geheimdienstmitarbeiter
 Franz Göring (Skilangläufer) (* 1984), deutscher Skilangläufer